

Toponyme 

 La Rosselle, rivière franco-allemande qui coule dans le département de la Moselle et le Land de Sarre ;
 La Rosselle, lieu-dit sur la commune de Bitche dans le département de la Moselle.

Voir aussi 
 ,